Александр Вюртембергский (1771—1833)
 Александр Вюртембергский (1804—1881), сын предыдущего.
 Александр Вюртембергский (1804—1885) — основатель линии герцогов Текских
 Александр Вюртембергский (1801—1844) — германский офицер и поэт.
Вюртембергский дом